Ра́дик — українське прізвище, утворене від давньоукраїнського особового імені слов'янського походження Радослав/Радислав, також Радомил/Радимир (зменшені форми — Рад, Радко, Радим, Радило).

Носії 

 Радик Дмитро Васильович (1955) — український хоровий диригент, Заслужений діяч мистецтв України.
 Радик Василь Іванович — чехословацький, угорський, український та радянський футболіст, згодом — радянський та український футбольний тренер, суддя та громадський спортивний діяч.
 Радик Сенко (Радич) — воєвода Софії у XV ст., якого болгарська історіографія визнає як першого гайдука і гайдуцького ватажка.

Примітки 

Прізвища на -ик